

Pessoas
Voline

Localidades

Volin (Dakota do Sul)

Desambiguação